Mexico se poate referi la:

Mexic, o republică federală în America
Ciudad de México, capitala acestei țări
Estado México, un stat al republicii federale Mexic